Kuznetzov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergey Yu. Kuznetzov
 Vladimir Ivanovitsch Kuznetzov